Šići est un toponyme qui peut désigner :
Šići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Šići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.